Хоткевич () — украинская фамилия. Известные носители:
 Хоткевич, Владимир Игнатьевич (1913—1982) — советский учёный, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор.
 Хоткевич, Гнат Мартынович (1877—1938) — украинский советский музыкант, писатель, историк, композитор, искусствовед, этнограф, педагог.

См. также 
 Ходкевич